

Arte 
I girasoli – serie di dipinti di Vincent van Gogh

Cinema 
I girasoli – film del 1970 diretto da Vittorio De Sica

Musica 
I Girasoli – gruppo musicale beat italiano degli anni sessanta 
I Girasoli – gruppo musicale di musica popolare italiano attivo dal 1989

Pagine correlate
 Girasoli
 Il Girasole (disambigua)